Нижче наведено список 25 муніципалітетів провінції Горіція. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Горіція